André Lukács (1928-1990), footballeur tchèque.
 Georg Lukács (1885-1971), philosophe marxiste et sociologue allemand d'origine hongroise.
 John Lukács (1924-2019), historien et essayiste conservateur américain d'origine hongroise.
 László Lukács (1850-1932), personnalité politique hongroise.
 Péter Lukács (1950-), joueur d'échecs hongrois.

Homonymie
Homonymie de patronyme